El nombre de Inés de Aquitania puede hacer referencia a los siguientes personajes:
 Inés de Aquitania (1025 - 1097), 2ª esposa de Ramiro I de Aragón
 Inés de Aquitania (1059 - 1078), primera esposa de Alfonso VI de León y Castilla, reina consorte de León y Castilla entre 1073-74 y 1077.
 Inés de Aquitania (? - 6 de junio de 1095), esposa de Pedro I de Aragón entre 1086 y 1095.
 Inés de Aquitania (fallecida hacia 1159), más conocida como Inés de Poitou, esposa de Ramiro II el Monje, con quien casó el 13 de noviembre de 1135, y madre de Petronila de Aragón.